Луис Лопес: Лопес, Луис — венесуэльский дзюдоист.
 Лопес, Луис Альберто (род. 1993) — мексиканский футболист.
 Лопес, Луис Диего (род. 1974) — уругвайский футболист.
 Лопес, Луис Карлос (1879—1950) — колумбийский поэт.
 Лопес, Луис Фернандо (род. 1979) — колумбийский легкоатлет.